172. længdegrad kan henvise til:

 172. vestlige længdekreds
 172. østlige længdekreds